Szilágy – comune della contea di Baranya, in Ungheria
 Szilágy – nome ungherese della regione storica romena del Sălaj
 Comitato di Szilágy – comitato del Regno d'Ungheria

Pagine correlate 
 Sălaj